

Клубът

Треньорско ръководство 

<noinclude>

Екипировка

Състав сезон 2012 – 13

Трансфери

Купа на България

„А“ футболна група

Програма 

<noinclude>

<noinclude>

Крайно класиране 
{|class="wikitable" style="font-size: 85%;"
|-
|width=10px bgcolor=D0F0C0|
!width=125px style="text-align:left; padding-left:10px"|Шампионска лига
|width=10px bgcolor=DDDDFF|
!width=120px style="text-align:left; padding-left:10px"|Лига Европа
|width=10px bgcolor=FFE6E6|
!width=120px style="text-align:left; padding-left:10px"|Бараж
|width=10px bgcolor=FFCCCC|
!width=120px style="text-align:left; padding-left:10px"|Изпадане
|}

Контроли 

<noinclude>

<noinclude>

Лятна подготовка 
Лятната подготовка на отбора започва на 21 юни 2012 г. и ще се проведе на два етапа.
 Първи етап.
 Втори етап.

<noinclude>

<noinclude>

Зимна подготовка 
Зимната подготовка на отбора започва на 11 януари 2013 г. и ще се проведе на два етапа.
 Първи етап. 12 – 25 януари (лагер в Солун, Гърция)
 Втори етап. 30 януари-15 февруари (лагер в Анталия, Турция)

<noinclude>

<noinclude>

Бележки 

Литекс (Ловеч) през сезоните
Литекс